Allsvenskan ist eine Bezeichnung für unterschiedliche Sportligen in Schweden:

 Allsvenskan (Fußball) – die höchste schwedische Fußballliga der Männer
 Damallsvenskan – die höchste schwedische Fußballliga der Frauen
 HockeyAllsvenskan – die zweithöchste schwedische Eishockeyliga
 Allsvenskan (Handball) – die zweithöchste schwedische Handballliga
 Allsvenskan (Schach) – die schwedische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
 Allsvenskan (Unihockey) – die zweithöchste schwedische Unihockeyliga